Мари́я Кулико́ва: Куликова, Мария Васильевна (1917—1999) — помощник мастера, Герой Социалистического Труда.
 Куликова, Мария Григорьевна (род. 1977) — российская актриса.
 Куликова, Мария Дмитриевна (1932—2005) — доярка, Герой Социалистического Труда.